Molekulska formula -{C8H15NO2}- se može odnositi na:

 Oksanamid
 Traneksaminska kiselina